Dolope – personaggio della mitologia greca, era uno dei figli di Clizio che partecipò alla guerra di Troia
 Dolope (o Dolopo) – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano figlio di Lampo ucciso da Menelao
 Dolope – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano ucciso da Megete
 Dolope – personaggio della mitologia greca, figlio di Filira (figlia di Oceano) e Crono. Fratello del centauro Chirone